Алексе́й Алекса́ндрович Москалёв (род. 5 ноября 1976 года, Сыктывкар) — российский ученый-биолог, доктор биологических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН (2016). Заведующий лабораторией геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии Коми НЦ УрО РАН, главный научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта.

Автор более 100 публикаций в областях генетики старения, генетики продолжительности жизни, радиационной генетики. Исследовал геном дрозофилы, включая гены продолжительности жизни. Член редколлегий ряда научных журналов: Biogerontology, Frontiers in Genetics of Aging, Aging, Ageing research reviews, Gerontology, Aging and disease, Stem Cell Reviews and Reports, «Доклады академии наук» (серия «Науки о жизни»), «Успехи геронтологии», «Теоретическая и прикладная экология», «Медицинский вестник Северного Кавказа».

Входит в 2% самых цитируемых ученых мира по версии Elsevier BV Stanford University Top World Ranking.

Биография 
Окончил СыктГУ, где обучался на кафедре «физиология человека и животных» химико-биологического факультета. В 1996 году начал работать лаборантом в Отделе радиоэкологии Институт биологии Уральского отделения РАН, где в настоящее время заведует лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии.

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «радиобиология» в МГУ. Там же в 2004 году защитил диссертацию на соискание степени доктора биологических наук по радиобиологии.

В 2008 году организует регулярную Международную конференцию «Генетика продолжительности жизни и старения» (Сыктывкар, 2008, 2010; Москва, 2012; Сочи, 2014).

Научная деятельность 
Алексей Москалёв является специалистом в области генетики продолжительности жизни и старения и радиационной генетики. Занимается исследованием механизмов регуляции скорости старения и долголетия модельных животных (репарация ДНК, белки теплового шока, NF-kB, Tor- и PI3K-сигнальный каскад, апоптоз), в том числе применительно к проблемам радиационного гормезиса и радиоадаптации. В соавторстве с Е. Н. Плюсниной показал, что гиперэкспрессия одного из генов системы репарации ДНК — GADD45 — в нервной системе дрозофил в некоторых условиях приводит к значительному увеличению (до 75 %) продолжительности жизни.

Участвовал в работе по расшифровке и изучению генома и транскриптомов долгоживущего млекопитающего летучей мыши Myotis brandtii. Предложил фрактальную гипотезу старения.

Ведёт блог, в котором в виде схем обобщает современные знания в области генетики долголетия. Автор концептуальных схем: Механизмы старения человека, Биомаркеры старения человека и Эволюция идей в биогеронтологии. Опубликовал научно-популярную книгу «120 лет жизни — только начало. Как победить старение?», «Как победить свой возраст? 8 уникальных способов, которые помогут достичь долголетия», «Кишечник долгожителя. 7 принципов диеты, замедляющей старение», «Секреты вечной молодости».

Библиография

Монография

Обзорные статьи

Награды и премии 
 2003 — премия Геронтологического общества при РАН для молодых ученых.
 2004 — премия имени Н. В. Тимофеева-Ресовского для молодых ученых УрО РАН.
 2007 — премии и медаль «За успехи в радиационной генетике» им. В. А. Шевченко научного общества «Биосфера и человечество» им. Н. В. Тимофеева-Ресовского.
 2009 — премия им. акад. В. В. Фролькиса для молодых ученых Украинского общества геронтологов и гериатров.
 2010 — премия и медали РАН для молодых ученых.
 2010 — премия Содружества дебютов и медали Международной Ассоциации Академий Наук «За содействие науке».
 2011 — премия им. Н. В. Тимофеева-Ресовского УрО РАН.
2021 — Research Excellence Award Russia 2021 (Науки о жизни).

Документальные фильмы 
Повелитель долголетия. Алексей Москалев.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Сыктывкарского государственного университета
 Сайт Биофармкластера МФТИ

Генетики России
Профессора РАН
Члены-корреспонденты РАН
Выпускники Сыктывкарского университета
Преподаватели СыктГУ
Сотрудники Коми научного центра УрО РАН
Преподаватели Московского физико-технического института
Трансгуманисты России